Subaru (von ) steht für:

 Plejaden, japanische Bezeichnung für das Siebengestirn 
 Subaru, japanische Automobilmarke 
 Subaru Corporation, japanisches Unternehmen (ehemals Fuji Heavy Ind.)
 Subaru of Indiana Automotive, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Subaru-Teleskop, japanisches Großteleskop 
 Subaru (Manga), Manga von Masahito Soda
 Subaru (Zeitschrift, 1909), japanische Literaturzeitschrift (1909–1913)
 Subaru (Zeitschrift), japanische Literaturzeitschrift (seit 1970)
 japanischer Vorname